EHF Champions League 1998-99 for mænd var den sjette EHF Champions League-turnering for mænd. Turneringen blev arrangeret af European Handball Federation og havde deltagelse af 33 hold. Holdene spillede først to cup-runder (1/32- og 1/16-finaler). De seksten vindere af 1/16-finalerne gik videre til gruppespillet, der bestod af fire grupper med fire hold, hvorfra de fire vindere og fire toere gik videre til kvartfinalerne.

Turneringen blev for fjerde år i træk vundet af FC Barcelona fra Spanien, som i en gentagelse af de forrige to års finaler over to kampe samlet vandt 51-40 over kroatiske Badel 1862 Zagreb. Det danske mesterhold, GOG, repræsenterede Danmark i turneringen og formåede at kvalificere sig til gruppespillet, hvor holdet endte på tredjepladsen i gruppe C.

Resultater

1/32-finaler 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2"|Dato
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 1. kamp
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 2. kamp
! colspan="3"|Resultat
|-
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|Samlet
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|}

1/16-finaler 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2"|Dato
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 1. kamp
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 2. kamp
! colspan="3"|Resultat
|-
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|Samlet
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|}

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Kvartfinaler 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2"|Dato
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 1. kamp
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 2. kamp
! colspan="3"|Resultat
|-
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|Samlet
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|}

Semifinaler 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2"|Dato
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 1. kamp
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 2. kamp
! colspan="3"|Resultat
|-
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|Samlet
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|}

Finale 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2"|Dato
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 1. kamp
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 2. kamp
! colspan="3"|Resultat
|-
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|Samlet
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|}

Håndbold i 1998
Håndbold i 1999
Sæsoner i EHF Champions League